Dales steht für:
 Dales (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Dales Island, Insel im William-Scoresby-Archipel, Antarktis

Dales ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Dales (* 1994), englischer Fußballspieler
 Ien Dales (1931–1994), niederländische Politikerin